Тун Хопинь (; род. 4 декабря, 1982, , Нидерланды) — китайско-нидерландский автогонщик.

Карьера 
Тун начал карьеру с картинга в 1997 перед тем как перейти в формулы. Он выиграл 2003 сезон Формулы-БМВ Азия и был награждён тестами в Willams.

В 2004 он попал в Немецкую Формулу-3. За сезон он один раз выиграл гонку и побывал несколько раз на подиуме.

Тун остался в Немецкой Ф3 на сезон 2005, финишировал на третьем месте в личном зачёте, перед тем как в 2006 получил чемпионский титул, выиграв 9 гонок, 4 поула и 5 быстрейших кругов.

На Гран-при Китая 2007 года он был объявлен тест-пилотом BMW Sauber.

4 апреля 2007, BCN Competicion объявила о подписании контракта с Туном второго пилота, после японского гонщика Сакона Ямамото в 2007 сезоне GP2. 

Тун выступал за команду Trident Racing в 2008 сезоне GP2 Asia и GP2, заработав первый финиш на подиуме в карьере.

Результаты выступлений

Результаты выступлений в GP2

Результаты выступлений в GP2 Asia

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Автогонщики Нидерландов
Автогонщики Китая
Пилоты GP2 из Китая
Гонщики Superleague Formula
Пилоты FIA WEC
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Китая
Пилоты Формулы E из Китая
Пилоты Формулы E, не набиравшие очков